Thomas Zwingel ist der Name folgender Personen:

* Thomas Zwingel (Politiker) (* 1963), deutscher Politiker (SPD), Erster Bürgermeister der Stadt Zirndorf
 Thomas Zwingel (Fußballspieler) (* 1967), deutscher Fußballspieler